Коваль Максим Олександрович (24 ОМБр)
 Коваль Максим Олександрович (25 ОПДБр)

Див. також 
 Коваль (прізвище)